Il doppio del torneo di tennis Montreal Classic 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Julie Anthony e Billie Jean King che hanno battuto in finale Ilana Kloss e Marise Kruger 6-4, 6-4.

Teste di serie 
 Ilana Kloss /  Marise Kruger (finale)
 Julie Anthony /  Billie Jean King (Campionesse)
 Laura duPont /  Françoise Dürr (quarti di finale)
 Patricia Bostrom /  Kym Ruddell (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montreal Classic 1978